Synagogi Góry Kalwarii – w Górze Kalwarii istniały trzy synagogi (wszystkie w tradycji ortodoksyjnej), przy czym żadna z nich nie przetrwała II wojny światowej.

 Stara Synagoga – najstarsza z 1849
 Synagoga przy ul. Pijarskiej 10/12 – zbudowana w 1902 na miejscu Starej Synagogi
 Synagoga przy ul. Pijarskiej 5 – prywatna świątynia z 1903